Donjeux kan syfta på:
 Donjeux, Haute-Marne
 Donjeux, Moselle